Grünspechte steht für:

 eine Gattung der Spechte, siehe Picus (Gattung)
 Vertreter einer Art der Gattung Picus, siehe Grünspecht